Remedios (Colombia), een stad en gemeente in Colombia
Remedios (Cuba), een stad en gemeente in Cuba